Blue Ridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Ridge Township (Arkansas)
 Blue Ridge Township (Illinois)
 Blue Ridge Township (Henderson County, North Carolina)
 Blue Ridge Township (Watauga County, North Carolina)
 Blue Ridge Township (North Dakota)